La nazionale di pallavolo maschile della Danimarca è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Danimarca ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Danimarca.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European Golden League 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

European Golden League

European Silver League

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile della Danimarca

Collegamenti esterni